Archibasis är ett släkte av trollsländor. Archibasis ingår i familjen dammflicksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dammflicksländor
Archibasis